Teucrium fruticans  — вид растений рода  семейства . 

Родина вида — западная и центральная части Средиземного моря. Растёт в сухих, солнечных местах.

Это вечнозелёный кустарник высотой до 2,5 м, с бархатистыми гибкими квадратными белыми побегами. Листья от ланцетных до яйцевидных, цельные, плоские на коротких ножках, глянцевые, ароматические. Цветки бледно-голубые. Цветёт в летнее время.

Примечания

Литература 
 Harrison, Lorraine (2012). RHS Latin for gardeners. United Kingdom: Mitchell Beazley. p. 224
 T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A. Webb (Hrsg.): Flora Europaea. Volume 3: Diapensiaceae to Myoporaceae, Cambridge University Press, Cambridge 1972

Живучковые
Флора Европы